Enjoy Records, voormalig Amerikaans platenlabel opgericht in 1962.
 Enjoy! Records, onafhankelijk Oekraïens platenlabel uit 2014.